Шола () — хорватская фамилия. Известные носители:

  (род. 1979) — хорватская певица и актриса.
 Шола, Афанасий (1878—1955) — австро-венгерский и югославский сербский политик и деятель культуры из Боснии и Герцеговины.
  (род. 1968) — хорватский гандболист.
 Шола, Иван (род. 1961) — хорватский бобслеист.
 Шола, Томислав (род. 1948) — хорватский музеолог.

См. также 
 Шола — река в России.
 Шола — собака, персонаж серии книг Бернардо Ачаги.